

Pessoas
Emmet Fox
M. Emmet Walsh

Localidades

Emmet (Arkansas)
Emmet (Nebraska)
Condado de Emmet
Desambiguações de topônimos